Mario Martinez peut se référer à :
 Mario Martinez (1957-), haltérophile américain ;
  (1971-), assassin mexicain ;
  (1953-), peintre américain ;
 Mario Martínez (1961-), joueur de tennis bolivien ;
 Mario Roberto Martínez (1989-), footballeur hondurien ;
 Mario Martínez (1989-), joueur de baseball ;
 , footballeur espagnol ;
 Mario Martínez Rodríguez, footballeur espagnol ;
 , poète cubain ;
 Mario Martinez (1948-), coureur cycliste espagnol, naturalisé français.